Риу-де-Мои́ньюш () — фрегезия (район) в муниципалитете Борба округа Эвора в Португалии. Территория — 52,92 км². Население — 2 271 жителей. Плотность населения — 42,9 чел/км².

Достопримечательности 

Районы округа Эвора